Сезон НБА 1981/1982 — стал 36-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом стала команда «Лос-Анджелес Лейкерс». В финале «Лейкерс» победили в шести играх команду «Филадельфия Севенти Сиксерс».

На драфте НБА 1981 года под первым номером клубом «Даллас Маверикс» был выбран лёгкий форвард Марк Агирре из университета Де Поля. Под 2-м номером на том драфте был выбран Айзея Томас, под 3-м — Бак Уильямс, а под 8-м — Том Чамберс.

Регулярный сезон

Положение команд в дивизионах 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Положение команд в конференциях

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Мозес Мэлоун, Хьюстон Рокетс
 Самый ценный игрок финала: Мэджик Джонсон, Лос-Анджелес Лейкерс
 Новичок года НБА: Бак Уильямс, Нью-Джерси Нетс
 Тренер года: Джин Шу, Вашингтон Буллетс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Ларри Бёрд
 Ф Джулиус Ирвинг 
 Ц Мозес Мэлоун
 З Джордж Гервин
 З Гас Уильямс

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Алекс Инглиш
 Ф Бернард Кинг
 Ц Роберт Пэриш
 З Мэджик Джонсон
 З Сидни Монкриф

 Сборная новичков НБА
 Келли Трипучка
 Джей Винсент
 Айзея Томас
 Бак Уильямс
 Джефф Ралэнд

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Бобби Джонс
 Дэн Раундфилд
 Колдуэлл Джонс
 Майкл Купер
 Деннис Джонсон

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Ларри Бёрд
 Лонни Шелтон
 Джек Сикма
 Квинн Бакнер
 Сидни Монкриф

Комментарии

Ссылки 
 1981-82 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1981/1982